Alfonso Maria de' Liguori
Alfonso Rodríguez
Alfonso de Orozco

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Alfonso